Shilong Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shilong, Dongguan, sockenhuvudort, Guangdong, 
 Shilong (socken i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar